Le sigle CERC désigne notamment :
 Le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale qui est, en France, un conseil créé en 2000 supprimé en 2013.
 Le Centre d’étude des revenus et des coûts, ancêtre du précédent, supprimé en 1993.